Сен-Лари́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Жегён. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32384.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 80 км западнее Тулузы, в 12 км к северо-западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 261 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 165 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 122 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 78,2 %). Из 122 активных жителей работали 115 человек (59 мужчин и 56 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 43 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Сен-Лари (XIII век). Исторический памятник с 1933 года
 Галло-романская башня. Исторический памятник с 1875 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер